Нырьинское сельское поселение — сельское поселение в Кукморском районе Татарстана.

Административный центр — село Нырья.

Административное деление 
В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов:
 сёла: Нырья.
 деревни: Старая Кня-Юмья, Верхний Кузмесь, Нижний Кузмесь, Балды-Кня, Иштуган, Красный Цветок, Куркино, Сабанчино.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Кукморского района
Сельские поселения Татарстана